Tagaloscelimena är ett släkte av insekter. Tagaloscelimena ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Tagaloscelimena